Julie Murphy (1961) – cantante gallese
 Julie Murphy (...) – scrittrice statunitense
 Julie Murphy (...) – triatleta nordirlandese
 Julie Murphy (...) – triatleta statunitense